Павел Власов:
 Власов, Павел Алексеевич (1857—1935) — русский живописец, график и педагог.
 Власов, Павел Васильевич (1918—2008) — капитан I ранга ВМФ СССР, командир барка «Крузенштерн».
 Власов, Павел Васильевич (1929—2011) — советский учёный-рентгенолог, историк медицины и благотворительности в России.
 Власов, Павел Семёнович (1901—1987) — деятель советской промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Власов, Павел Николаевич (род. 1960) — лётчик-испытатель 1-го класса ОКБ имени А. И. Микояна, Герой Российской Федерации.
 Власов, Павел Фёдорович (1912—1981) — советский лётчик, полный кавалер ордена Славы.